

Patronyme 

 Jacqueline Monsigny (1931-2017), actrice, animatrice de télévision, romancière et scénariste française ;
 Jean Monsigny (1935-2019), un directeur de la photographie français ;
 Franck Monsigny (1972-), un acteur français ;
 Pierre-Alexandre Monsigny (1729-1817), compositeur français.

Odonyme 

 Rue Monsigny, voie du  de Paris.
 Le Théâtre Monsigny, théâtre de Boulogne-sur-Mer (Pas-de-Calais).
Patronyme français